Manpur peut faire référence à :
 Manpur, une ville du district de Dang au Népal ;
 Manpur, une ville du district de Kapilvastu au Népal ;
 Manpur, une ville du district de Sarlahi au Népal.